Финал  состоялся 21 мая 2000 года. Матч между лиссабонским «Спортингом» и «Порту» закончился вничью 1:1, дополнительное время также не выявило победителя. В итоге спустя четыре дня состоялась переигровка, в которой «Порту» выиграл со счётом 2:0, таким образом в десятый раз в своей истории став обладателем Кубка Португалии.

Путь к финалу

Финал

Переигровка

Примечания 

2000
События 21 мая
События 25 мая
Май 2000 года
Спорт в Португалии в 2000 году
Португалия
Матчи ФК «Спортинг» Лиссабон
Матчи ФК «Порту»
Спортивные соревнования в Лиссабоне